Адам Энрайт (; род. 16 ноября 1983, Розалинд, Альберта, Канада) — канадский кёрлингист, запасной команды Канады на Олимпийских играх 2010 года.

Достижения 
 Зимние Олимпийские игры: золото в 2010 году в Ванкувере (Канада).
 Чемпионат мира по кёрлингу: золото в 2008 году в Гранд Форкс (США).
 Tim Hortons Brier (Канада): золото в 2008 году в Виннипеге.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Олимпийские чемпионы от Канады